Septolpidium är ett släkte av svampar. Septolpidium ingår i ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Septolpidium